Dastgerd kan syfta på följande platser:

Iran 

 Rūdkhāneh-ye Dastgerd (vattendrag), Sistan och Baluchistan, 
 Dastgerd (ort i Qom), 
 Dastgerd (ort i Esfahan), 
 Dasht-e Kord, slätt, Sistan och Baluchistan, 

Robotskapade Iranförgreningar